Any Love — це пісня гурту «Massive Attack», яка була видана на дванадцятидюймових платівках, у 1988 році. Це був перший реліз, на якому з'явилась назва «Massive Attack».

Фірма «Massive Attack Records» — яка видала цей запис, була створена самими учасниками колективу.

Трек-листи 
Сторона А
 Any Love
 Any Love (Bonus)
Сторона Б
 Any Love (Inst.)
 Any Love (Acapella)

Сингли 1988
Пісні Massive Attack